Шокуров — фамилия. Известные носители:
 Шокуров, Александр Алексеевич (1920—1994) — Герой Советского Союза.
 Шокуров, Вячеслав Владимирович (род. 1950) — российский математик, профессор университета Джонса Хопкинса города Балтимора.   
 Шокуров, Кирилл Сергеевич (род. 1994) — белорусский футболист.

См. также 
 Шакуров
 Сокуров (значения)